Palian (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trang, Thailanda, cu o populație de 62.914 locuitori și o suprafață de 973,13 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 10 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 85 de sate (muban).

|| 
|}
Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Hat Samran district.

Amphoe în provincia Trang